Da Capo bezeichnet:

 Da capo, eine Spielanweisung bei Musikstücken
 Dacapo, Bremer Musikorganisation
 Da Capo (Musikzeitschrift), deutschsprachige monatliche Musicalzeitschrift
 Da Capo (Musiklabel), argentinisches Schallplattenlabel
 ein argentinisches Tangoorchester, siehe Orquesta Típica Da Capo
 da capo (Band), deutsche Krautrockband
 Da Capo (BAP-Album), Studioalbum (1988) von BAP
 Da Capo (Ace-of-Base-Album), Studioalbum (2002) von Ace of Base
 ein japanisches Videospiel und Anime, siehe D.C. – Da Capo
 Frölein Da Capo, Künstlername der Schweizer Musikerin Irene Brügger-Hodel
 Da Capo! Open Air im Schlosshof Alzey, ein Festival in Alzey
Da Capo, TV-Sendung auf 3 sat mit August Everding

Siehe auch:
 Capo
 Dakapo, Rotweinsorte
 Dakapo (Film), britischer Episodenfilm (1951)